Štrougal může být příjmení více osob:

 Lubomír Štrougal (1924–2023) – politik, předseda vlády Československa v letech 1970–1988
 Josef Štrougal (1894–1945) – odbojář z Veselí nad Lužnicí, otec Lubomíra

Související články 
 Vláda Lubomíra Štrougala
 Strouhal (rozcestník)